

Bob et Bobette
Bob et Bobette, série de bande dessinée belge de langue flamande, créée par Willy Vandersteen
Bob et Bobette : Le Diamant sombre, film adapté de la bande dessinée créée par Willy Vandersteen
Bob et Bobette : Les Diables du Texas, film d'animation adapté de la bande dessinée créée par Willy Vandersteen
Bob et Bobette (périodique), journal de bande dessinée publié par les éditions Dargaud portant le nom d'une série de bande dessinée, créée par Loÿs Pétillot